Alfonso II puede referirse a las siguientes personas:

 Alfonso II de Aragón, rey de Aragón entre 1164 y 1196.
 Alfonso II de Asturias, rey de Asturias entre 791 y 842.
 Alfonso II de Ávila, obispo de Ávila.
 Alfonso II de Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio entre 1559 y 1597.
 Alfonso II de Nápoles, rey de Nápoles entre 1494 y 1495.
 Alfonso II de Portugal, rey de Portugal desde 1212 hasta 1223.
 Alfonso II de Provenza, conde de Provenza entre 1184 y 1209.